La Grosse Décharge peut se référer à :

Hydronymes 
Canada
La Grosse Décharge Ouest, rivière dans Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec.
La Grosse Décharge Est, rivière dans Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec.
La Grosse Décharge (rivière à Mars), rivière dans Lac-Ministuk (TNO), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
Lac de la Grosse Décharge, plan d’eau dans Lac-Ministuk (TNO), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
Étang de la Grosse Décharge, plan d’eau dans Lac-Ministuk (TNO), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.